Powderly ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Powderly (Alabama)
 Powderly (Kentucky)
 Powderly (Texas)
 Powderly Hills (Alabama)

Personen:
 Terence Vincent Powderly (1849–1924), US-amerikanischer Gewerkschafter, Bürgermeister, Anwalt